Der Landkreis Gostynin bezeichnet
 einen Landkreis im zwischen 1939 und 1945 vom Deutschen Reich besetzten Polen, siehe Landkreis Waldrode
 einen polnischen Landkreis, siehe Powiat Gostyniński